Mistrzostwa świata juniorów w łyżwiarstwie synchronicznym 2019 – zawody rangi mistrzowskiej w łyżwiarstwie synchronicznym w kategorii juniorów, które odbywały się od 15 do 16 marca 2019 w hali Patinoires du Littoral w Neuchâtel. Tytuł mistrzowski zdobyła formacja Junost z Rosji.

Wyniki

Przypisy

Bibliografia

Linki zewnętrzne 
 

2019
2019 w sportach zimowych
2019 w Szwajcarii